Otto Rantzau ist der Name folgender Personen:

* Otto Rantzau (Propst) (~1500–~1580), deutscher Klosterpropst
 Otto von Rantzau (1809–1864), deutscher Klosterprobst und Diplomat, Herr auf Aschau
 Otto zu Rantzau (1835–1910), deutscher Hofbeamter, Beamter im Auswärtigen Dienst, Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Otto zu Rantzau (1888–1946), deutscher Jurist, Ministerialbeamter und Polizeipräsident
 Otto Manderup Rantzau (1719–1768), dänischer Richter und Stiftamtmann von Island und den Färöern